Ezequiel Rodríguez (11 aprile 1977) – attore argentino
Ezequiel Rodríguez (26 ottobre 1990) – calciatore argentino